Екатерина Строганова:
 Строганова, Екатерина Александровна (в браке Нарышкина; 1769—1841) — жена обер-церемониймейстера И. А. Нарышкина, двоюродная сестра Н. И. Гончаровой, тёщи А. С. Пушкина.
 Строганова, Екатерина Петровна (1754—1815) — светская красавица екатерининских времён.